Да́рья И́горевна Трегу́бова (; род. , Киев, УССР) — украинская телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссёр.

Биография 
 Образование: Окончила специализированную школу № 155 с английским уклоном.
 Обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано.
 Получила диплом режиссёра в Институте кино и телевидения.

Карьера 
 С 18 лет работает на ТВ.
 Телевизионная карьера началась с получасовой программы в прямом эфире на канале IVK.
 В последующие несколько лет работала на различных украинских телеканалах: автором, ведущей, сценаристом, режиссёром, главным редактором канала.
 В 2002—2003 работала копирайтером в сетевом рекламном агентстве «Leo Burnett».
 Затем, в сотрудничестве с агентствами: EuroRSCG, Leo Burnett, Visage и др., а также с продакшн-студиями: Фильм+, Bluescreen production, ПрофиТВ Friends production
 создавала сценарии телепрограмм, рекламных кампаний, корпоративных фильмов и мероприятий для компаний: Winner, ТНК, Samsung, MAXwell, Bunge, Bacardi, Noble group, Quintilles, Interpipe и др.
 Создатель видеопроекта #ДашаЧитает
 Работает креативным продюсером в «Sisters production».
 Постоянный эксперт проекта «Все буде добре», соведущая проекта «Битва экстрасенсов» и других на канале СТБ.
 По статистике двух сезонов шоу «Кто против блондинок» («Хто проти блондинок») на «Новом канале», из всех участниц дала наибольшее количество правильных ответов.
 Во втором сезоне проекта «Светлые головы» как самая умная участница получила статус «Хранительницы традиций»

Ведущая телепрограмм 
 СТБ «Х-фактор», 2019
 СТБ «В это мгновение год спустя», 2017
 СТБ — постоянный эксперт проектов «Все буде добре», «Битва экстрасенсов» и др.
 Новый канал «Готуй!», 2012г
 Первый автомобильный «ШиCARные истории», 2010—2011г
 Перший національний «Легко бути жінкою», 2009—2010 гг
 Интер «Утро с Интером» («Ранок з Інтером»), 2006—2009
 К2 «Мой роман»; там же — главный редактор, 2005—2006
 СТБ «Корисна погода», 2003
 Новый канал «Модное здоровье», 2002
 Интер (программа «От и до», 1998—2000
 IVK (программа «IVK-шанс», 1998

Ведущая мероприятий 
 Life:) partners days (Анталия, Турция)
 Человек года — вручение награды «Меценат года» (Дв. Украина)
 Топ-100 — Рейтинг лучших компаний Украины (Freedom)
 Playboy 55-летие (Липский особняк)
 Kraft (Mondelez Украина) награждение менеджеров (Одесса, Днепропетровск)
 Playboy Playmate года (Бельведер)
 Mastercard Bank of the year (Украинский дом)* Метинвест — годовщина компании (Донецк)
 Quintilles — годовщина компании (Hyatt) — на англ. языке
 Hugo Boss — открытие бутика
 Пані Україна 2007 (Донецкий театр Оперы и Балета)
 Nestle — Новогодняя вечеринка компании (Freedom)
 Marie Claire — вручение премий Marie Claire Fashion Awards.

Креативный продюсер:
 2018 «Сувенир из Одессы» (Sisters production)
 2018 «Артистка» (Sisters production)
 2017 «Танец мотылька» (Sisters production)
 2016 «Катерина» (Sisters production)
 2016 «Я с тобой» (Sisters production)
 2015 «Чудо по расписанию» (Sisters production)

Фильмография

Дубляж художественных фильмов 
 Дежа-вю
 Убить Джона Такера
 Суперперцы

Награды 
 Победа в номинации «Актриса года». «Бал Цветов» с Николаем Тищенко 2017
 Лучшая ведущая года
 Первая Вице-Пани Украины 2008
 Фотосессия в журнале Playboy вошла во всемирный Топ-100 2007
 Лауреат May Fashion — 100 самых красивых людей Украины 2008 и 2009 годов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Многогранная Даша Трегубова.
 Даша Трегубова: "У меня принцип: не заниматься «крысиной вознёй».
 Дарья Трегубова: «Я умею быть счастливым человеком!» 
 Дарья Трегубова: «Я могу выжить в любых условиях…»
 Даша Трегубова — ведущая утреннего шоу «Утро с Интером»
 Воздушное счастье Дарьи Трегубовой.
 …перманентний позитив буває тільки у дурнуватих.
 Дарья Игоревна Трегубова, фото.
 Дарья Трегубова показала дочь.
 Готуй! — новый проект Нового канала.

Выпускники Киевского университета культуры и искусств